Canvas (materiaal), een soort textiel gemaakt van hennepvezels, zoals gebruikt voor schilders- en zeildoek of luchtbanden
Schildersdoek, de ondergrond voor een schilderij, oorspronkelijk gemaakt van het materiaal canvas
Televisie
Canvas (televisiezender), een Vlaamse publieke televisiezender
Canvas+, digitaal televisieaanbod van de VRT
De Canvascrack, een quiz op televisiezender Canvas
Informatica
CANVAS (software), beveiligingssoftware
Canvas (HTML), een HTML-element
Canvas (leerplatform), een digitaal leerplatform
Muziek
CANVAS!, feestband uit Raamsdonk